A Bolsa Feminina deixou de ser apenas um artigo feito exclusivamente para carregar objetos, para as mulheres a bolsa representa status, filosofia de vida através da moda que deu as bolsas um glamour especial.

É um acessório feito a partir de materiais como couro de animais, material sintético, tecido, plástico, palha, ou outros materiais, geralmente com alça (curta ou a tiracolo), usado por mulheres, tem como principal serventia carregar diversos pequenos objetos, como dinheiro, chaves, maquiagem, cigarro, isqueiro, documentos, pente etc.

Porém não ha regras específicas em seu formato, cores, adereços e demais atributos, assim como todos artigos de moda, onde o designer de bolsa feminina libera a imaginação ao criá-la.

Acessórios para mão
Bolsas